In 1915/16 werd het veertiende voetbalkampioenschap gespeeld dat georganiseerd werd door de Midden-Duitse voetbalbond. Er was een onderbreking geweest van één jaar door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. In de meeste kampioenschappen van de andere bonden werd de competitie pas in 1919 hervat, maar in Midden-Duitsland werd nu al een nieuw kampioenschap gespeeld. Eintracht Leipzig werd kampioen, maar er was geen verdere eindronde meer om de Duitse landstitel.

Deelnemers aan de eindronde

Eindronde

Kwalificatie

Eerste tussenronde

Dresdner SC had een bye.

Tweede tussenronde

Dresdner SC had een bye.

Halve finale

De wedstrijd werd na 42 minuten stopgezet omdat het veld onbespeelbaar was. 

Borussia Halle had een bye.

Finale

Externe links
 Euroleagues
 fussball-historie

Midden-Duitse voetbalbond
Duits competitievoetbal 1915/16